Miejscowości w USA
 Broadwell – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Logan

 Gminy w USA
 Broadwell (ang. Broadwell Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Logan

 Miejscowości w Wielkiej Brytanii
 Broadwell (Cotswold) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Broadwell (Forest of Dean) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Broadwell – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Broadwell – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)

 Inne
 Broadwell – nazwa kodowa mikroarchitektury procesorów firmy Intel